Аскалаф (; букв. — «пролетевшая мимо ночная птица») — древнегреческое мужское имя.

в античной мифологии
 Аскалаф — садовник Аида, а также мальчик, превращенный в ящерицу.
 Аскалаф — персонаж Илиады, царь Орхомена Минийского, аргонавт.
в биологии
 Аскалафы () — семейство насекомых из отряда сетчатокрылых.
 Аскалаф пёстрый () — один из синонимов научного названия вида насекомых из семейства Аскалафы отряда сетчатокрылых. Средиземноморский реликт.
  — международное научное название Пустынного филина, вида птиц рода филины семейства совиных, обитающий в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
другое
 (4946) Аскалаф — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.